Турина (Turina) — фамилия. Известные носители:
 Турина, Иван  (1980—2013) — хорватский футболист.
 Турина, Марко (род. 1937) — швейцарский кардиохирург.
 Турина, Хоакин (1882―1949) ― испанский композитор, пианист, дирижёр и музыкальный критик.